Ivaylo av Bulgarien, död 1281, var Bulgariens regent från 1277 till 1279.

Referenser

Födda okänt år 
Avlidna 1281
Män
Bulgariens regenter
Personer i Bulgariens historia